Dit is de wereldranglijst voor mannen van augustus 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 augustus 2021.

Mannen 08